(franska) eller  (sango) är en prefektur i Centralafrikanska republiken. Den ligger i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Bangui. Antalet invånare 2015 var . Arean är  kvadratkilometer. Basse-Kotto gränsar till prefekturerna Ouaka, Haute-Kotto och Mbomou samt till Kongo-Kinshasa.

Administrativ indelning

Källor 

Indelningar i Centralafrikanska republiken